Narrenburg steht für:

 Die Narrenburg, Erzählung von Adalbert Stifter
 Fastnachtsmuseum Narrenburg, Museum in Hettingen im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg